Stroiești ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien
 Stroiești (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Stroiești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Stroiești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Stroiești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

 in der Republik Moldau
 Stroiești (Transnistrien), Gemeinde in Transnistrien